Hillaire ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Hillaire-Marcel (* 1944), französisch-kanadischer Geologe, Meeresgeologe, Ozeanograph, Geochemiker und Hochschullehrer
 Marcel Hillaire (1908–1988), deutscher Schauspieler

St. Hillaire ist der Familienname der folgenden Person:
 Dwight St. Hillaire (* 1997), trinidadischer Leichtathlet